Elenin steht für:
 Platon Elenin, Pseudonym von Boris Abramowitsch Beresowski (1946–2013),  russischer Unternehmer, Politiker und Oligarch
 C/2010 X1 (Elenin), ein hyperbolischer Komet, benannt nach Leonid Elenin (* 1981), russischer Amateurastronom